Милькович — фамилия. Известные носители:
 Милькович, Александар (род. 1990) — сербский футболист.
 Милькович, Бранко (1934—1961) — сербский поэт, один из лидеров неосимволистского движения, миссией которого было соединить символизм с сюрреализмом.
 Милькович, Виолета (род. 1974) — сербская певица, исполняющая песни в жанрах поп-фолк и турбо-фолк.
 Милькович, Иван (род. 1979) — сербский волейболист.
 Милькович, Йоцо (1920—1984) — Народный герой Югославии.
 Милькович, Рада (1917—1942) — югославская учительница, Народный герой Югославии.
 Милькович, Хусейн (1905—1944) — мусульманский полевой командир времен Второй мировой войны.